David Soria Yoshinari (Lima, 18 de setembro de 1977) é um jogador de futebol peruano que atualmente joga no C.D. Universidad César Vallejo.

Soria fez sete jogos pela equipa nacional de futebol do Peru em 2000. 
David Soria jogou no Consadole Sapporo.

Naturais de Lima
Futebolistas do Peru
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Club Sporting Cristal
Futebolistas do Club Deportivo Universidad César Vallejo
Futebolistas do Club Sport Áncash
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol